Wagner – nazwisko pochodzenia germańskiego
 osoby noszące nazwisko Wagner
 Wágner Ferreira dos Santos, znany jako Wágner (ur. 1985) – brazylijski piłkarz
 Wagner – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
 Wagner – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
Gminy w USA:
 Wagner (ang. Wagner Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Wagner (ang. Wagner Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Wagner (ang. Wagner Town) –– gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette